Змагання з тхеквондо у ваговій категорії понад 67 кг серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020''' пройшли 27 липня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Тхеквондо на офіційному сайті Олімпійських Ігор  
v